L'Open de Chine de squash féminin 2009 est l'édition féminine 2009 de l'Open de Chine qui se déroule du  au  sur le toit de l'hôtel  à Shanghai. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA International 10 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont deux joueuses qualifiées. 

La tête de série  Chinatsu Matsui l'emporte en finale face à Song Sun-mi.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Chine masculin de squash 2009
 Open de Chine

Féminin 2009
Sport en Chine en 2009
Sport en octobre 2009
Sport en novembre 2009
Squash en 2009